Charles Townes (1915-2015), physicien et enseignant américain ;
Harry Townes (1914-2001), acteur américain ;
Jeffrey Allen Townes (1965-), disc jockey et producteur américain, connu comme DJ Jazzy Jeff.